Philip Wodehouse est un nom pouvant désigner:

 (mort en 1623), soldat et homme politique anglais
Philip Wodehouse (3e baronnet) (1608-1681), homme politique anglais
 (1811-1887), administrateur colonial britannique

Voir aussi

Wodehouse, Philip